Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden bei den Wimbledon Championships 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 25. bis 27. Juni 2019 stattfand. Ausgespielt wurden 16 Startplätze.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel (Qualifikation)
2019